Fleuret est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Objets 
 Fleuret, arme d'escrime
 Fleuret (outil), outil de forage

Patronyme 

 Fernand Fleuret (1883-1945), écrivain et poète français ;
 Louisette Fleuret (1919-1997), nageuse française ;
 Maurice Fleuret (1932-1990), compositeur et journaliste français ;
 Victor Fleuret (1861-1935), homme politique français.

Patronyme français